

Geografia 
 Zion – villaggio della Parrocchia di Saint George Gingerland, Saint Kitts e Nevis
 Zion – città della Contea di Lake, Illinois
 Zion – census-designated place della Contea di Adair, Oklahoma
 Zion – census-designated place della Contea di Centre, Pennsylvania
 Parco nazionale di Zion – parco nazionale dello Utah
 Zion – città immaginaria del film Matrix

Musica 
 Zion – precedente nome d'arte di Zumbi, rapper degli Zion I
 Zion – EP dei Crossfaith, pubblicato nel 2012
 Zion – album degli Hillsong United, pubblicato nel 2013
 Zion – album di Aleksander Vinter, pubblicato nel 2014

Pagine correlate 

 Sion